Gordianus kan syfta på följande personer:

 Gordianus och Epimachus, kristna martyrer
 Gordianus I, romersk kejsare
 Gordianus II, romersk kejsare
 Gordianus III, romersk kejsare